Jako pařížská konference nese označení více událostí:
 Pařížská konference (1904) – společné zasedání opozice proti carskému režimu v Rusku
 Pařížská mírová konference (1919) – jednání vedoucí k Pařížským předměstským smlouvám, po první světové válce 
 Pařížská mírová konference (1946) – jednání vedoucí k Pařížským mírovým smlouvám 1947, po druhé světové válce
 Pařížská konference (1951) – vedla k Pařížské smlouvě a vzniku ESUO
 Pařížské dohody (1973) 
 Konference OSN o změně klimatu 2015 v Paříži